Praslins peut désigner :
Charles de Choiseul-Praslin

mais aussi:

 Praslin, commune de l'Aube, France
 Villiers-sous-Praslin, commune de l'Aube, France

 Praslin, quartier de Sainte-Lucie

 Praslin, île de l'archipel des Seychelles